Pilar Gómez puede referirse a:

Pilar Gómez (actriz española) (1974- ), actriz española;
Pilar Gómez (actriz argentina) (1894-1965), actriz argentina;
Pilar Gómez Acebo (1955- ), conferenciante, escritora y profesora de escuelas de negocios española;
Pilar Gómez Bedate (1936-2007), escritora, editora, profesora, traductora y crítica literaria española;
Pilar Gómez Ferrer (1910-2009), actriz española.